Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2017 — 26-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд с момента его появления и 5-й розыгрыш с момента принятия нынешнего формата, который проходил с 17 февраля по 5 марта 2017 года в Коста-Рике. Молодёжный чемпионат КОНКАКАФ определил 4 команды из КОНКАКАФ, которые приняли участие в молодёжном чемпионате мира 2017 в Республике Корея. Также 2 лучших команды чемпионата из Карибского региона квалифицировались для участия в футбольном турнире .

Участники 
4 команды прошли отбор через отборочный турнир в Центральной Америке и 5 — через отборочный турнир в Карибской зоне.

Примечание: для турниров между 1998 и 2007 годами нет победителей и вторых мест.
Жирным шрифтом показано то, что соответствующая команда была хозяином турнира.

Стадионы

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 29 ноября 2016 года в 18:00 местного времени (UTC−6) на Национальном стадионе в Сан-Хосе, Коста-Рика, и транслировалась в прямом эфире через сайт CONCACAF.com.

В отличие от предыдущих турниров, на групповом этапе 12 сборных были разделены на три группы из четырёх команд. Соответственно, на жеребьёвке сборные были распределены по четырём корзинам. В первую корзину были определены:
 Мексика, как чемпион КОНКАКАФ 2015, была сеяна в позиции A1;
 США, как лучшая команда из КОНКАКАФ на чемпионате мира 2015, были сеяны в позиции B1;
 Коста-Рика, как страна-хозяйка, была сеяна в позиции C1.
Остальные девять команд были распределены по оставшимся трём корзинам согласно географическим и спортивным критериям.

Лучшие две сборные из каждой группы на групповом этапе проходят в классификационный этап, где шесть сборных делятся на две группы из трёх команд. Победители и команды, занявшие вторые места, в одних группах на групповом этапа затем на классификационном этапе распределялись в разные группы случайным образом.

Лучшие две сборные из каждой группы на классификационном этапе квалифицируются на чемпионат мира среди молодёжных команд 2017, а победители групп также выходят в финал, чтобы определить чемпиона КОНКАКАФ среди молодёжных команд.

Групповой этап 
Лучшие две сборные из каждой группы проходят в классификационный этап.

Критерии определения места команды в случае равенства очков

Если после окончания матчей в группе две или более команд набирали бы одинаковое количество очков (включая сравнение показателей между третьими командами), способ, по которому команды проходили в следующий раунд, решался следующим образом и в указанном порядке:
 Большее количество очков в матчах между командами.
 Большая разница голов в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большее количество голов, забитых в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большая разница голов во всех групповых матчах.
 Большее количество голов, забитых во всех групповых матчах.
 Жребий.

''Время начала матчей местное, UTC−6.

Группа A

Группа B

Группа C

Классификационный этап 
Лучшие две сборные из каждой группы квалифицируются на молодёжный чемпионат мира 2017, победители групп также выходят в финал, где определят победителя чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд.

Группа D

Группа E

Финал 
Согласно регламенту турнира в случае ничейного результата в основное время команды проводят серию послематчевых пенальти без дополнительного времени.

Чемпион

Награды турнира 
Награды были вручены по окончании турнира.

Символическая сборная 
 Вратарь
  Джонатан Клинсманн
 Защитники
  Марлон Фосси
  Эдсон Альварес
  Джастен Глэд
  Андрес Андраде
 Полузащитники
  Уриэль Антуна
  Хорхе Альварес
  Эрик Палмер-Браун
  Брукс Леннон
  Рандаль Леаль
 Нападающие
  Рональдо Сиснерос

Индивидуальные награды 
 «Золотой мяч» (лучший игрок турнира)
  Эрик Палмер-Браун

 «Золотая бутса» (лучший бомбардир)
  Рональдо Сиснерос (6 мячей)

 «Золотая перчатка» (лучший вратарь)
  Джонатан Клинсманн

 Приз «Честной игры»
  Мексика

Лучшие бомбардиры 
6 голов

  Рональдо Сиснерос

4 гола

  Рикардо Авила

  Брукс Леннон

3 гола

  Хорхе Альварес
  Рандаль Леаль

  Уриэль Антуна
  Леандро Авила

Команды, получившие право на участие в молодёжном чемпионате мира 2017 
Четыре полуфиналиста турнира отобрались на молодёжный чемпионат мира 2017 в Республике Корея:
  США
  Гондурас
  Мексика
  Коста-Рика

Команды, получившие право на участие в футбольном турнире Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 2018 
Две лучших команды турнира из Карибского региона отобрались на футбольный турнир Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 2018 в Барранкилье:
  Тринидад и Тобаго
  Гаити

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2017 на сайте RSSSF

2017 год в футболе